Okręty US Navy o nazwie USS "Pollack", pochodzącej od ryb Pollachius :
 Pierwszy "Pollack" (SS-180) był okrętem podwodnym typu Porpoise, który był w służbie w latach 1937-1946.
 Drugi "Pollack" (SSN-603) był okrętem podwodnym typu Permit, który był w służbie w latach 1964-1989.

Pollack